Sjelepicha (metrostation Moskou)
 Sjelepicha (station MZD)